M27 ima lahko več pomenov:

avtocesta M27, glavna avtocesta v Angliji.
Messierov objekt M27, glej Ročka (meglica).